Königsöd ist der Ortsname von

 Königsöd (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Königsöd (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Königsöd (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Königsöd (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern